Капулин има више значења:
 Капулин (Колорадо)
 Капулин (Нови Мексико)